Богач — многозначный термин.

Фамилия 
 Богач, Александр Анатольевич (1983) — украинский футболист.
 Богач, Георге (1915—1991) — молдавский литературовед и фольклорист.
 Богач, Владимир Владимирович (род. 1972) — украинский футболист, тренер.
 Богач, Ладислав (1907—1978) — чехословацкий актёр театра и кино, режиссёр.
 Богач, Павел Иванович (1870—1916) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Бессарабской губернии.
 Богач, Пётр Григорьевич (1918—1981) — советский физиолог, академик АН УССР (1978-81).
 Богач, Радек () — чешский кёрлингист и тренер.
 Богач, Рудольф (, 1891—1970) — генерал люфтваффе.

Топоним 
 Богач — село в Венгрии.

См. также 
 Богач, бедняк
 Бай